Žeje (Domžale), een plaats in de Sloveense gemeente Domžale
 Žeje (Naklo), een plaats in de Sloveense gemeente Naklo
 Žeje (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna